Bachham ist der Ortsname von

 Bachham (Eggstätt), Ortsteil der Gemeinde Eggstätt, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Bachham (Fraunberg), Ortsteil der Gemeinde Fraunberg, Landkreis Erding, Bayern
 Bachham (Heldenstein), Ortsteil der Gemeinde Heldenstein, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Bachham (Prien am Chiemsee), Ortsteil des Marktes Prien am Chiemsee, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Bachham (Schönau), Ortsteil der Gemeinde Schönau, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Bachham (Übersee), Ortsteil der Gemeinde Übersee, Landkreis Traunstein, Bayern
 Bachham (Wurmannsquick), Ortsteil des Marktes Wurmannsquick, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Bachham (Reisbach), Ortsteil des Marktes Reisbach, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Bachham (Gemeinde Laakirchen), Ortsteil von Laakirchen, Bezirk Gmunden, Oberösterreich